Йоганн Людвіг Крістіан Келле — німецький (прусський) лікар та ботанік
 Сигізмунд Келле — німецький філолог, теолог та лінгвіст
 Вальтер Келле — німецький офіцер-підводник, фрегаттен-капітан крігсмаріне.